

Sigle 
CODA peut désigner :
 Child of deaf adult, un enfant entendant élevé par une ou plusieurs personnes sourdes.

Informatique 
 Coda, un éditeur de texte pour Mac OS X
 Coda, un système de fichiers distribué

Musique 
 coda, un terme musical italien qui désigne la fin du morceau
 Coda, le dernier album studio de Led Zeppelin, sorti en 1982

Autres 
 Coda, un roman de René Belletto, paru en 2005
 coda, en phonologie, un élément de la syllabe
 Coda, le titre d'un manga d'Hitoshi Ichimura
 Coda, un film de Claude Lalonde, sorti en 2019
 Coda, un film de Sian Heder, sorti en 2021
 CODA, un format de relevé de compte télétransmis à destination des entreprises utilisé en Belgique

Homonymie de titre